Pedone – chi si sposta a piedi, soggetto del codice della strada
 Pedone – pezzo del gioco degli scacchi

Cinema
 Il pedone – film di Maximilian Schell del 1973

Persone
 Francesco Pedone – ex calciatore italiano
 Mario Pedone – attore italiano